Hilditch ist der Familienname von:

 Lal Hilditch (1894–1977), englischer Fußballtrainer
 Stephen Hilditch (* 1946), nordirischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Thomas Percy Hilditch (1886–1965), britischer Chemiker
 Zak Hilditch, ein Regisseur und Filmproduzent